H98 peut faire référence à :

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres